Feria de Abril puede referirse:

 Feria de Abril de Barcelona (España);
 Feria de Abril de Las Rozas (Madrid, España);
 Feria de Abril de Sevilla (España).